Malassézia fúrfur (также Pityrósporum ovále) — вид дрожжевых грибов, обитающих на коже большинства людей и животных. Благодаря прогрессивным изменениям в номенклатуре существует некоторая путаница в наименовании и классификации Malassezia. Работа с этими дрожжами осложняется тем, что они требуют специфических сред и растут очень медленно в лабораторной культуре.

Malassezia были первоначально определены французским учёным Луи Шарлем Малассе в конце XIX века. Он идентифицировал вызывающий перхоть организм в 1904 году и назвал его Pityrosporum Malassez, в честь Малассе, но на видовом уровне, в отличие от уровня рода. Когда было установлено, что организмы были такими же, термин Malassezia был признан приоритетом.

В середине XX века было переквалифицировано на два вида:
 Pityrosporum (Malassezia) ovale является липид-зависимым видом и встречается только на людях. P. ovale позже был разделён на два вида, P. ovale и P. orbiculare, однако в настоящее время многие источники объединяют их вновь как M. furfur.
 Pityrosporum (Malassezia) pachydermatis является липофильным, но не липид-зависимым видом, обнаруживается на коже большинства животных.

Синонимы 
По данным MycoBank:

Примечания 

Паразитические грибы
Дрожжи
Паразиты человека